Denys Molčanov e Igor Zelenay erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

In finale Marco Bortolotti e Cristian Rodríguez hanno sconfitto Gijs Brouwer e Jelle Sels con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Luis David Martínez /  Andrea Vavassori (semifinale)
  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (quarti di finale)

  Nicolás Barrientos /  Julian Ocleppo (quarti di finale) 
  James Cerretani /  Junior Alexander Ore (primo turno)

Wildcard 

  Oleksandr Ovcharenko /  Giuseppe Tresca (primo turno)
  Flavio Cobolli /  Luca Nardi (primo turno)

  Luca Scelzi /  Antonio Verno (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Barletta 2021